Lunca a fost un sat din lunca râului Ialomița. Numit anterior Chioara, denumirea a fost schimbată în Lunca la 1 ianuarie 1965. Grav afectat de inundațiile din 1970, satul a fost abandonat, cei mai mulți dintre locuitori mutându-se în localitățile Țăndărei, Vlădeni și Făcăeni. Inundațiile din 1975, mai catastrofale decât cele din 1970, au distrus urmele satului abandonat.

Localități dispărute din România